.ly
Símbolo para ano-luz (da expressão anglófona light year), medida de comprimento.

Pessoas
Ly Jonaitis
Fábio Ly

Localidades

Ly-Fontaine

Desambiguações de siglas